Bang POV ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Studios Bangbros. Die Reihe hat aus der Ego-Perspektive (POV, Point-of-View) gedrehte Szenen zum Gegenstand. Seit 2016 wurden 18 Folgen veröffentlicht. Bei den XRCO Awards 2018 wurde die Reihe in der Kategorie „Best POV Release or Series“ ausgezeichnet.

Darsteller 
 Bang POV Vol.1 (2016): Keisha Grey, Ashley Adams, August Ames, Amirah Adara, Veronica Rodriguez
 Bang POV Vol.2 (2016): Jessa Rhodes, Abigail Mac, Missy Martinez, Mandy Muse, Julianna Vega
 Bang POV Vol.3 (2016): Remy LaCroix, Karlee Grey, Lela Star, Gianna Nicole, Aaliyah Grey
 Bang POV Vol.4 (2016): Ava Addams, Dani Daniels, August Ames, Audrey Bitoni, Dakota James
 Bang POV Vol.5 (2016): Katrina Jade, Gina Valentina, Jynx Maze, Liza Rowe, Sydney Cole
 Bang POV Vol.6 (2017): Elsa Jean, Peta Jensen, Candice Dare, Brenna Sparks, Selena Santana
 Bang POV Vol.7 (2017): Abella Danger, Bridgette B, Bailey Brooke, Lucie Cline, Sasha Yamagucci
 Bang POV Vol.8 (2017): Adriana Chechik, Eva Lovia, Skyla Novea, Kate England, Layla London
 Bang POV Vol.9 (2017): Naomi Woods, Uma Jolie, Joseline Kelly, Kimberly Kendall, Avalon Heart
 Bang POV Vol.10 (2017): Chanel Preston, Nina North, Abby Lee Brazil, Karter Foxx, Crystal Ray
 Bang POV Vol.11 (2018): Aidra Fox, Marley Brinx, Anya Olsen, Alaina Dawson, Monica Asis
 Bang POV Vol.12 (2018): Eva Lovia, Elena Koshka, Jade Kush, Aaliyah Hadid, Bella Rose
 Bang POV Vol.13 (2019): Cherie DeVille, Lena Paul, Amia Miley, Selena Santana, Alice March
 Bang POV Vol.14 (2020): Elsa Jean, Gianna Dior, Ashley Adams, Cindy Starfall, Sloan Harper
 Bang POV Vol.15 (2020): Gianna Dior, Jessa Rhodes, Nia Nacci, Jynx Maze, Charity Crawford
 Bang POV Vol.16 (2021): Autumn Falls, Kali Roses, Luna Star, Lela Star, Mazzy Grace
 Bang POV Vol.17 (2022): Rachael Cavalli, Sean Lawless, Cory Chase, J-Mac, Brooklyn Chase, Jay, Kendra Lust, Preston Parker, Dakota James, Mike Adriano
 Bang POV Vol.18 (2022): Abella Danger, Anissa Kate, Chanel Preston, Liza Rowe, Nikki Benz

Auszeichnungen 
 2018: XRCO Award – Best POV Release or Series

Nominierungen 
 2018: AVN Award – Best Gonzo Movie (für Vol. 5)
 2019: AVN Award – Best Gonzo Movie (für Vol. 11)

Siehe auch Filmreihen von anderen Studios 
 POV Jugg Fuckers
 POV Pervert
 POV Sluts

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film